Варш:
 Варш — сандомирский мечник, стольник, воевода и краковский каштелян.
 Варш — озеро на границе между Архангельской областью и Ненецким автономным округом.
 Варш (Варшъёль) — река в Республике Коми.